Yahel bezeichnet:

 Jaël (יָעֵל), biblische Gestalt
 Sam Yahel (* 1970), US-amerikanischer Jazzmusiker und Komponist
 Yahel (Kibbuz), gegründet 1976